2-й Чемпионат Америки по международным шашкам среди женщин проходил с 7 по 14 октября 2022 года в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Он станел отборочным на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года. Одновременно проходил чемпионат Америки среди мужчин.

Регламент 
Турнир проводился по двухкруговой системе.

Контроль времени - 1 час 20 минут плюс минута за ход.

Победитель получит право участвовать на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года.

Результаты 

MIF — международный мастер среди женщин

MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 Положение
 2nd PAMDCC 2022 WOMAN Republic Dominic
 Panamerikaans Kampioenschap Vrouwen Santo Domingo 2022

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2022 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго